Фернандес-Санчес Хосе (1925- 10 ноября 2011) - человек, посвятивший всю свою жизнь библиографии. Несколько лет проработал в справочно-библиографическом отделе Республиканской библиотеке им. А.С. Пушкина (сейчас Национальная библиотека УР) и после возвращения в Испанию не прекратил свою деятельность. 

За несколько лет работы в  Республиканской библиотеке УАССР им. А.С. Пушкина (ныне Национальная библиотека УР) Фернандес Хосе Эммануилович настолько хорошо вписался в коллектив библиотеки, что его там помнят до сих пор.  На официальном сайте библиотеки есть небольшая заметка о нём в разделе «О библиотеке». Это единственный случай работы иностранного гражданина в Национальной библиотеке Удмуртской республики за всё время её существования.

Биография. 
Хосе Эммануилович Фернандес-Санчес родился в 1925 году в Испании. В 30-х годах на его родине началась революция и всех детей стали вывозить в Россию, по всей видимости, он попал в их число. В Москве его отправили в детский дом, там он и вырос. Прошло время и он поступает в Московский библиотечный университет в Химках (ныне МГУКИ - Московский государственный университет культуры и искусства) где и познакомился с будущей женой, Галиной Сергеевной. После успешного окончания института их отправили в Ижевск.  Здесь он с 1951-1957 годы работал библиографом в Республиканской библиотеке УАССР.

Его жена в это время преподавала в библиотечном техникуме (из него в последствии образовалось культпросвет училище, нынешний колледж искусств). Галина Сергеевна читала лекции по предмету: "Организация библиотечных фондов и каталогов" (АСПИ). Хосе тоже предлагали преподавать в техникуме, но это не было ему интересно, так как он очень любил библиографию и мог уйти от обязательного плана лекций. Так же Фернандес в тот период публиковался в местной газете "Удмуртская правда".

В Ижевске у них родилось двое детей: старшая девочка Наталья, а младший мальчик - Дмитрий. Их семья собрала уникальную по тем временам библиотеку. Такой могли обладать только люди действительно преданные своему делу и любящие книгу.

           Вскоре, когда закончилась революция, испанское посольство стало перевозить детей эмигрантов на Родину. И их семья тоже решила уехать. Так Фернандес оказался в Москве. Испанское посольство им выдало квартиру. К этому времени дочь уже подросла, выучилась на медсестру и вышла замуж, а мальчик заканчивал школу. Уезжая в Испанию, они забрали с собой сына, а дочь же оставили с мужем в Москве. К сожалению, при переезде им не разрешили перевозить всю домашнюю библиотеку и часть своих книг, они вынуждены были оставить в России.

         В Испании Хосе работал библиографом в одной их местных библиотек, а Галина Сергеевна преподавала в школе русский язык. На родине библиограф издает книгу на испанском и присылает ее в Национальную библиотеку УР (бывшая Республиканская библиотека им. А.С. Пушкина). В ней есть его автограф, написанный по-русски, и есть целая глава, посвященная его пребыванию в Ижевске, она так и называется -"Ижевск". В этой главе упоминаются многие из известных общественных деятелей и работников культуры того времени, например, писатели Игнатий Гаврилов, Андрей Бутолин, Яков Годин, Полина Жукова.

         Умер в 10 ноября 2011 года в Мадриде.

Деятельность. 
Хосе Фернандес Санчес  помимо своей библиографической деятельности занимался переводами. Среди его переводческих работ – «Слово о полку Игореве», «Моцарт и Сальери» А. Пушкина, «Тарас Бульба» Н. Гоголя, «Бедные люди» Ф. Достоевского, «Анна Каренина» Л. Толстого, «Петербург» Андрея Белого, «Одесские рассказы» И. Бабеля, поэзия В. Маяковского, труды В. Шкловского, Ю. Лотмана, М. Алексеева. Кроме того, он автор монографий «Русские путешественники в Испании XIX века» и «История библиотечного дела в Испании». «Воспоминания о Гаване» - последняя часть автобиографической трилогии, начатой книгами «Мое детство в Москве» (1988) и «Когда весь мир был Абланьей» (1990).

В список его работ входят также библиографические памятки, посвящённые жизни и деятельности знаменитых людей России таких как Н.В. Гоголь, В.Г. Короленко, М.П. Петров, П.И. Чайковский.

В био-библиографической памятке, посвящённой Михаилу Петровичу Петрову, раскрывается его краткая биография, список лучших произведений писателя и перечень статей о его творчестве на удмуртском и русском языках. Напечатана памятка в Ижевске в 1954 году типографией Министерства культуры Удмуртской АССР и имеет всего 17 страниц. Предназначена для широкого круга читателей и написана для пропаганды творчества писателей Удмуртии.

Таким образом, в данной главе стало известно ,что Фернандес был не только библиографом, но и  переводчиком, и писателем.

Другая библиографическая памятка, посвящённая Владимиру Галактионовичу Короленко, включает в себя краткий обзор творчества писателя, биографию, перечень лучших произведений и изданий, произведений на русском и удмуртском языках, список литературы о жизни и творческом пути писателя. Напечатана в Ижевске в 1953 году типографией Удмуртполиграфиздата и имеет всего 14 страниц. Предназначена для работников массовых библиотек и на широкий круг читателей и ставит своей целью помочь библиотекарям в проведении массовых мероприятий о творчестве Короленко, дать читателю общее представление о литературно-общественном пути писателя.

Список работ 
1.    Фернандес-Санчес. Н.В. Гоголь. (1809 - 1852). Библиографическая памятка к 100-летию со дня смерти / Фернандес-Санчес, Хосе. — Ижевск, 1952. — 6 c.

2.       Фернандес-Санчес. В.Г. Короленко. 1853-1921. Библиографическая памятка к 100-летию со дня рождения. / Фернандес-Санчес, Хосе. — Ижевск, 1953. — 14 c.

3.       Фернандес-Санчес. Петр Ильич Чайковский. Библиографическая памятка к 60-летию со дня смерти / Фернандес-Санчес, Хосе. — Ижевск, 1953. — 4 c.

4.       Фернандес-Санчес. М.П. Петров. Библиографическая памятка / Фернандес-Санчес, Хосе. — Ижевск, 1954. — 17 c.

5.       Фернандес-Санчес. Mатериалы к проведению читательских конференций по произведениям советской художественной литературы / Фернандес-Санчес, Хосе. — Ижевск, 1955. — 15 c.

6.       José, F. S. Historia de la bibliografía española / F. S. José. —  : Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1983. — 166 c.

7.       José, F. S. Viajeros rusos por la España del siglo XIX / F. S. José. —  : El Museo Universal, 1985. — 56 c.

8.       Санчес, Хосе Фернандес (1925-). Пушкин в Испании / Х. Ф. Санчес // Альманах библиофила. - Вып. 23. Венок Пушкину (1837-1987). - Москва, 1987. - С. 90-93.

9.       José, F. S. Mi infancia en Moscú: estampas de una nostalgia / F. S. José. — 2 изд. —  : Ediciones El Museo Universal, 1988. — 200 c.

10.  José, F. S. Los voluntarios de Vladimir Gorev / F. S. José. —  : Ediciones El Museo Universal, 1990. — 78 c.

11.  Fernandez, Jose. Memorias de un nino de Moscu: Cuando sali de Ablana / Jose Fernandez Sanchez.. - Barselona : Planeta, 1999. - 526 c. - ISBN 84-08-03049-3.

Литература 
1)      Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725 - 1998). — Текст : электронный // Российская национальная библиотека : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 20.03.2023).

2)      История библиотеки. — Текст : электронный // Национальная библиотека Удмуртской республики : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 20.03.2023).

3)      Синицына, Д. И. Ничей человек в Гаване: кубинские воспоминания Хосе Фернандеса Санчеса / Д. И. Синицына // Древняя и Новая Романия. – 2015. – № 15. – С. 551-560. – (дата обращения 20.03.2023).

4)      Элита библиографии. — Текст : электронный // (BiblioFashion) Библиофэшн : [сайт]. — (дата обращения: 20.03.2023).